
Hecht:

Sobrenome 
 Ben Hecht 
 (Mayer Jacob) "Chic" Hecht 
 Jennifer Michael Hecht 
 Jessica Hecht 
 Julius Gottfried Conrad Hecht (17711837), Conselheiro do Rei da Prússia 
 Hechtia
 Jochen Hecht (* 1977, Mannheim)  
 Raymond Hecht (* 1968, Gardelegen)

Outros 
 10484 Hecht (asteróide 10484), um asteróide da cintura principal
 Hechtia

Ver também 

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos